Die SAP Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Februar in San José stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Letztere zählten genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Roddick, der im Halbfinale ausschied. Sieger im Einzel wurde Radek Štěpánek, der auch im Doppel mit seinem Partner Tommy Haas triumphieren konnte und damit insgesamt ein Preisgeld von 109.265 US-Dollar gewann. Er gewann damit seinen vierten Einzeltitel. Im Einzel gewann er gegen Mardy Fish mit 3:6, 6:4, 6:2; im Doppel gegen Rohan Bopanna und Jarkko Nieminen mit 6:2, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzelturnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Doppelturnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in San José (Kalifornien)